Дашинима́ Буоди́евич Сунду́ев (1940-1997) — чабан колхоза имени Карла Маркса Баргузинского района Бурятской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился в 1940 году в селе Баянгол Баргузинского района, Бурятской АССР (ныне Республика Бурятия).

В школьные годы, в 1953 году, начал работать чабаном на отаре в колхозе имени Карла Маркса Баргузинского района Бурятской АССР.

Дашинима Сундуев постоянно перевыполнял план по приему ягнят, по настригу шерсти, был победителем республиканских соревнований чабанов в 1974-1985 годах. В эти годы он получал и сохранял по 140-160 ягнят от 100 овцематок, настригал в среднем по 6 килограммов шерсти. 

За трудовые успехи неоднократно награждался орденами и медалями, не раз участвовал в Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, где награждался медалями выставки.

13 марта 1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  Дашиниме Сундуеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В родном колхозе создал школу передового опыта, появились Сундуевские методы в овцеводстве, к нему приезжали овцеводы со всей Бурятии для изучения методов его работы и условий труда.

Жил в селе Баянгол Баргузинского района. 
Умер в 1997 году.

Награды и звания 

 Герой Социалистического Труда (1981)
 Орден Ленина (1981)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1986)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1971)
 3 золотые и 2 серебряные медали ВДНХ СССР
 Золотая медаль Фонда Мира.
 Лауреат Государственной премии СССР
 Заслуженный работник сельского хозяйства СССР
 Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР
 Заслуженный работник сельского хозяйства Бурятской АССР

Примечания

Ссылки 
В селе Баянгол состоялось открытие «Аллеи Трудовой Славы»
Чабан Даша-Нима Сундуев

Персоналии:Бурятия